Медаль Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II — юбилейная государственная медаль Великобритании и стран Содружества.

История и описание 

Учреждена в 2012 году по случаю празднования 60-летия восшествия на трон королевы Елизаветы II.

Имеется три варианта медали.

Первый вариант, выпущен в Великобритании тиражом 450 000 экземпляров. Дизайн разработан каллиграфом Тимоти Ноадом. На аверсе медали изображен профиль Королевы увенчанный тиарой. По краю медали помещена латинская надпись — ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA FID DEF («Елизавета II Милостью Божией, Королева, Защитница Веры»). На реверсе помещено изображение шестигранного бриллианта с королевским вензелем и цифрами 1952 и 2012.

Вариант для Канады разработан Канадским Королевским монетным двором и выпущен тиражом 60 000 экземпляров. На аверсе медали изображен профиль Королевы увенчанный короной. По краю медали помещена латинская надпись — ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA • CANADA («Елизавета II Милостью Божией, Королева, Канады»). На реверсе помещено изображение бриллиантового щита с наложенным королевским вензелем. Под щитом помещены четыре кленовых листа и лента с датами 1952 и 2012. Слева и справа в нижней части щита помещена латинская надпись — VIVAT REGINA («Да здравствует королева»).

Третий вариант изготовлен для стран Карибского бассейна: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Гренада, Ямайка, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины. Рисунок на аверсе медали повторяет изображение Королевы на первом варианте, но имеет английскую надпись — DIAMOND JUBILEE HM QUEEN ELIZABETH II («Бриллиантовый Юбилей ЕВ Королевы Елизаветы II»). На реверсе помещено изображение королевского вензеля с большой королевской короной. Над короной надпись - CARIBBEAN REALMS («Карибские Королевства»), а под шифром расположены даты 1952-2012. 

 Лента используемая в канадском и британском варианте медали имеет красный цвет с двумя узкими белыми полосами в центре и двумя синими полосами по бокам. 

Лента медали для стран Карибского бассейна повторяет эти цвета, но имеет чёрную полосу между двумя узкими белыми полосами в центре.

Примечательно, что ряд стран Содружества, к примеру Австралия и Новая Зеландия, не выпустили собственную медаль.

Ссылки 
 Положение о медали для чинов полиции

См. также
 Коронационная медаль Эдуарда VII
 Коронационная медаль Георга V
 Коронационная медаль Георга VI
 Коронационная медаль Елизаветы II
 Медаль Серебряного юбилея королевы Елизаветы II
 Медаль Золотого юбилея королевы Елизаветы II
 Медаль Платинового юбилея королевы Елизаветы II

Бриллиантовый
Награждённые медалью Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II
Бриллиантовый юбилей Елизаветы II